— девиз правления (нэнго) японских императоров Кокаку и Нинко, использовавшийся с 1804 по 1818 год. Девиз правления был объявлен в связи с началом нового 60-летнего цикла китайского календаря.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 11-й день 2-й луны 4-го года Кёва (по григорианскому календарю — 22 марта 1804);
 22-й день 4-й луны 15-го года Бунка (по григорианскому календарю — 26 мая 1818).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано:
 из Книги Перемен:「観乎天文以察時変、観乎人文以化成天下」;
 из 92-го цзюаня «Хоу Ханьшу»:「宣文教以章其化、立武備、以秉其威」.

События 

 27 сентября 1804 года (1-й год Бунка) — в город Нагасаки прибыл русский корабль «Надежда» доставив назначенного посла в Японии Николая Резанова;
 22 апреля 1806 года (4-й день 3-й луны 3-го года Бунка) — пожар в Эдо, известный как , один из самых крупных за всю историю города;
 1807 год (4-й год Бунка) — обрушился мост Эйтай на реке Сумида, погибло более полутора тысяч человек. Ответственных за техническое состояние моста судили и сослали на отдаленные острова;
 25 сентября 1810 год (27-й день 8-й луны 7-го года Бунка) — землетрясение на севере острова Хонсю (), магнитудой 6,6;
 1811—1813 годы (8-й — 10-й годы Бунка) — российско-японский конфликт, известный как инцидент Головнина;
 7 декабря 1812 года (4-й день 11-й луны 9-го года Бунка) — землетрясение на острове Хонсю (), магнитудой 6,6;
 1817 год (14-й год Бунка) — император Кокаку с процессией отправился во дворец Сэнто (который тогда носил название Сакурамати), традиционное местопребывание бывших императоров;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература